Calahorra kan syfta på:

 Calahorra de Boedo (kommun), kommun, Kastilien och Leon, Provincia de Palencia, 
 Calahorra de Boedo (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Palencia, 
 Calahorra, kommun, La Rioja, Provincia de La Rioja, 
 Calahorra (kommunhuvudort), La Rioja, Provincia de La Rioja, 
 La Calahorra, kommun, Provincia de Granada,